Кручковский — фамилия; имеет женскую форму Кручковская.
 Кручковский, Леон (1900—1962) — польский драматург, прозаик, публицист, общественный деятель.
 Кручковский, Тадеуш (род. 1961) — польский историк и общественный деятель Белоруссии.